Фінал Кубка володарів кубків 1983 — футбольний матч для визначення володаря Кубка володарів кубків УЄФА сезону 1982/83, 23-й фінал змагання між володарями національних кубків країн Європи. 

Матч відбувся 11 травня 1983 року у Гетеборзі за участю фіналіста Кубка Шотландії 1981/82 «Абердин» та володаря Кубка Іспанії 1981/82 «Реал Мадрид». Гра завершилася перемогою шотландців з рахунком 2-1 у додатковий час, які здобули свій перший титул володарів Кубка володарів кубків.

Шлях до фіналу

Деталі

Див. також
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1983
Фінал Кубка УЄФА 1983

Посилання
Кубок володарів кубків УЄФА 1982-83 на RSSSF 
Фінал Кубка володарів кубків УЄФА 1983 на transfermarkt 

1983 у футболі
Фінали Кубка володарів кубків УЄФА
1983
Спортивні змагання у Гетеборзі
Травень 1983